Quatre navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Alaska''' en référence à l'Alaska.
L' est un navire à vapeur en service de 1869 à 1883.
L' est un chalutier à vapeur utilisé comme dragueur de mines de 1918 à 1919.
L' est le premier croiseur de bataille de la classe Alaska, en service de 1944 à 1947.
L' est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de classe Ohio en service depuis 1986.

Alaska